Bespin – fikcyjna planeta ze świata Gwiezdnych wojen. Bespin ukazany został w filmie Imperium kontratakuje, na tej planecie znajdowało się Miasto w Chmurach, gdzie rządził jako baron-administrator Lando Calrissian i gdzie zamrożono Hana Solo. Tutaj również miał miejsce pierwszy pojedynek Luke’a Skywalkera z Darthem Vaderem zakończony tym, że młody Skywalker dowiaduje się, iż Mroczny Sith jest jego ojcem.

Na tej właśnie planecie Kyle Katarn stoczył swój pierwszy pojedynek z Tavion.

Bespin należał do Republiki Galaktycznej, Bractwa Ciemności, Konfederacji Niezależnych Systemów, Imperium Galaktycznego, Nowej Republiki, Huttów Odrodzonych, resztek imperium, Galaktycznej Federacji Niezależnych Sojuszów, Killików, Imperium Feli.

Dzień na planecie trwa 12 standardowych godzin, rok 5110 standardowych dni.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Fikcyjne planety
Astronomia w świecie Gwiezdnych wojen